Onderdistrict in Indonesië
 Poncol (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Poncol (Poncol), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Poncol (Pekalongan Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java